Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 15. и 16. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, бранио је Алин Александру Фирфирика из Румуније.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да такмичари остваре квалификациону норму у периоду од 1. јануара 2016. до 4. јула 2017. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичарки у бацању диска 2017. године до почетка првенства (12. јул 2017), имале су следећи пласман на европској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. јула 2017. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 57,50 метара (КВ), коју су испунили 4 такмичара а 8 се квалификовало на основу постигнутог резултата (кв).,,.
Почетак такмичења: група А у 10:00, група Б у 11:20.

Финале 
Такмичење је одржано 16. јула 2017. године у 14:30.,,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране 70, 71 и 72)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре